Il doppio del torneo di tennis Tasmania Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Brown e Andrew Kratzmann che hanno battuto in finale Bret Richardson e Simon Youl 3-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bret Richardson /  Simon Youl (finale)
 Jamie Morgan /  Sandon Stolle (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Carl Limberger (semifinali)
 John Sullivan /  Vince Van Gelderen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmania Challenger 1991